Maria Anna di Borbone-Francia (1666-1739), figlia legittimata di Luigi XIV di Francia e di Louise de La Vallière, andata sposa a Luigi-Armando I di Borbone-Conti
 Maria Anna di Borbone-Condé (1678-1718), figlia di Enrico III Giulio di Borbone-Condé e di Anna Enrichetta del Palatinato, nipote della precedente Maria Anna; fu Duchessa di Vendôme per matrimonio, avendo sposato Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme.
 Maria Anna di Borbone-Conti (1689-1720), principessa di Condé, figlia di Francesco Luigi di Borbone-Conti e di Maria Teresa di Borbone-Condé, andata sposa a Luigi-Enrico di Borbone-Condé
 Maria Anna di Borbone-Condé (1697-1741), occasionalmente conosciuta come Anna-Maria, figlia di Luigi III di Borbone-Condé e di Luisa Francesca di Borbone-Francia, nonché zia paterna della seguente Maria Anna; sposò in segreto Louis de Melun, duca di Joyeuse;

Pagine correlate 
Maria di Borbone